Aardrijkskunde
 Smith (Bermuda), een parish
 Smith, plaats in de partido Carlos Casares in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Smith Valley, plaats in de Amerikaanse staat Nevada
 Smith Village, plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma

Bedrijf
 Smith & Wesson, Amerikaans wapenfabrikant
 Smiths Food Group, aardappelchips- en zoutjesfabrikant

Fictief figuur
 Centrale familie in de Amerikaanse animatieserie American Dad!, met als leden Stan, Francine, Hayley en Steve Smith (zie lijst van personages uit American Dad!)
 Agent Smith, personage in de filmtrilogie The Matrix
 Burl "Gopher" Smith, personage in de Amerikaanse televisieserie The Love Boat
 Dudley Liam Smith, personage in de Amerikaanse film L.A. Confidential
 Hannibal Smith, leider van het fictieve A-team in de gelijknamige televisieserie The A-Team
 Jane Smith, personage in de Amerikaanse film Mr. & Mrs. Smith
 Janet Smith, personage in de Britse komische serie Two Pints of Lager and a Packet of Crisps
 Jefferson Smith, hoofdpersonage in de Amerikaanse film Mr. Smith Goes to Washington
 John Smith, personage in de Amerikaanse film Mr. & Mrs. Smith
 Jonathan Smith, hoofdpersonage in de Amerikaanse televisieserie Highway to Heaven
 Joshua Smith, personage uit de televisieserie Alias Smith and Jones
 Libby Smith, personage in de Amerikaanse televisieserie Lost
 M. en Mevr. Smith, personages uit het toneelstuk La cantatrice chauve van de Roemeens-Franse toneelschrijver Eugène Ionesco
 Mr. Smith, personage in de Amerikaanse tekenfilmserie Hey Arnold!
 Tim Smith, personage in de Amerikaanse televisieserie One Tree Hill
 Valentine Michael Smith, hoofdpersonage in de roman Vreemdeling in een vreemd land van de Amerikaanse schrijver Robert Heinlein
 Winston Smith, hoofdpersonage in de roman 1984 van de Britse schrijver George Orwell
 Dr. Zachary Smith, personage in de Amerikaanse televisieserie Lost in Space

Geneeskunde
 Syndroom van Marshall-Smith, zeldzame aangeboren ziekte

Media
 Alas Smith and Jones, Britse comedyserie
 Alias Smith and Jones, Amerikaanse televisieserie
 Mr. & Mrs. Smith, Amerikaanse komische film van Alfred Hitchcock uit 1941
 Mr. & Mrs. Smith, Amerikaanse actiefilm uit 2005
 Mr. Smith Goes to Washington, Amerikaanse film uit 1939
 Smith (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 2006 t/m 2007

Muziek
 Smith (band), een voormalige Amerikaanse rockband, opgericht in 1969
 The Smiths, Britse popgroep
 Todd Smith, studioalbum van de Amerikaanse rapper LL Cool J

Onderwijs
Smith College, particulier vrouwencollege in Northampton in de Amerikaanse staat Massachusetts

Personen met de achternaam Smith
 Adam Smith, Schots econoom
 Adrian Smith (doorverwijspagina)
 Alan Smith, Engels voetballer
 Alan Reid Smith, Amerikaans botanicus
 Albert Charles Smith, Amerikaans botanicus
 Alexander Smith (doorverwijspagina)
 Andrew Smith, Schots bioloog
 Andy Smith, Engels darter
 Anna Nicole Smith, Amerikaans model
 Anna Smith (tennis), Engels tennisster
 Anthony Smith (zoöloog en beeldhouwer), (1984), een Britse zoöloog en beeldhouwer
 Anthony Terrell Smith, echte naam van de Amerikaanse hiphopartiest Tone-Lōc
 Bessie Smith, Amerikaans blueszangeres
 Brendon Smith, Australisch zwemmer
 Brooke Smith, Amerikaans actrice
 Caleb Smith, Amerikaans politicus
 Carl Smith, Amerikaans countryzanger en - gitarist
 Chad Smith, Amerikaans drummer
 Charles Smith (doorverwijspagina)
 Chris "Daddy Mac" Smith, een helft van het rapduo Kris Kross
 Clarence 'Pinetop' Smith, Amerikaans jazz- en bluespianist
 Clark Smith, Amerikaans zwemmer
 Claydes Charles Smith, sologitarist van Kool & The Gang
 Clifford Smith, Amerikaans rapper (artiestennaam Method Man)
 Colin Smith, een Brits jazz-trompettist
 Dan Smith, lid van de Engelse band Noisettes
 Daniel Smith, Australisch zwemmer
 Davey Boy Smith, Engels professioneel worstelaar
 David Smith (doorverwijspagina)
 Dean Smith (doorverwijspagina)
 Dennis Smith, Engels darter
 Dilana Smith, Zuid-Afrikaans zangeres
 Donald A. Smith, oorspronkelijke naam van de Amerikaanse basketbalspeler Zaid Abdul-Aziz
 Elliott Smith, Amerikaans singer-songwriter
 Edward John Smith, Engels kapitein van de Titanic
 Edward Elmer Smith, Amerikaans sciencefictionschrijver
 Fanny Smith, Zwitsers freestyleskiester
 Francis Pettit Smith, Brits uitvinder van de propeller
 Frederick Smith, (1805-1879), een Brits entomoloog
 Gene Smith, Amerikaans tibetoloog
 Geoffrey Smith, Engels tuinier en radiopresentator
 George Smith (doorverwijspagina)
 Gerald Smith, Amerikaans politicus
 Gladys Louise Smith, echte naam van de Amerikaanse actrice Mary Pickford
 Graeme Smith, Schots zwemmer
 Hamilton Othanel Smith, Amerikaans microbioloog en Nobelprijswinnaar
 Harry Smith (doorverwijspagina)
 Hélène Smith, Frans helderziende
 Hobart Muir Smith, (1912-2013), een Amerikaans herpetoloog
 Iain Crichton Smith, Schots dichter en schrijver
 Ian Smith, Rhodesisch premier
 Ian Smith (acteur), Australisch acteur
 Jack Smith (doorverwijspagina)
 Jaclyn Smith, Amerikaans actrice
 Jacqui Smith, Brits politica
 James Smith (doorverwijspagina)
 James Edward Smith, (1759-1828), een Engels botanicus
 James Richard Pennington van Hoey Smith, (1921-2010), een Nederlandse dendroloog
 James Todd Smith, Amerikaans rapper (artiestennaam LL Cool J)
 Jedediah Smith, (1799-1831), een Amerikaans pelsjager, bonthandelaar en ontdekkingsreiziger
 Jimmy Smith (jazzorganist), Amerikaans jazzmuzikant
 John Smith (doorverwijspagina)
 Johannes Jacobus Smith, (1867-1947), een Nederlands botanicus
 John Maynard Smith, (1920-2004), een Engelse evolutiebioloog en geneticus
 Jonathan Smith, echte naam van de Amerikaanse hiphopartiest Lil Jon
 Jonathan Smith, lid van de Amerikaanse band A Place To Bury Strangers
 Joseph Smith, grondlegger van de Mormoonse leer
 James Leonard Brierley Smith, Zuid-Afrikaans ichtyoloog
 Kelly Smith, Engels voetbalster
 Kerr Smith, Amerikaans acteur
 Kevin Smith (doorverwijspagina)
 Kieran Smith, Amerikaans zwemmer
 Kim Smith (doorverwijspagina)
 Leah Smith, Amerikaans zwemster
 Leanne Smith, Amerikaans alpineskiester
 Linda Smith, Brits stand-upcomedian en schrijfster
 Liz Smith, Brits actrice
 Lloyd Gaston Smith (1891–1958), Amerikaans topfunctionaris
 Kevin Smith, Amerikaans filmregisseur
 Margaret Smith-Court, Australisch tennisspeelster
 Maggie Smith, Brits actrice
 Marie Smith Jones, laatste moedertaalspreker van het Eyak
 Mark Smith, Brits bassist en platenproducer
 Martin Smith, Brits muzikant
 Martin Smith, Brits zwemmer
 Martin Smith, Canadees kunstschaatser
 Mary Alice Smith, beter bekend als Mary Alice, Amerikaans actrice
 Mary Margaret Smith, Amerikaanse oudste persoon
 Matt Smith (doorverwijspagina)
 Maurice Smith (atleet), Jamaicaans atleet
 Lady May Abel Smith, kleindochter van koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk
 Michael Smith (doorverwijspagina)
 Mike Smith, Brits zanger, bekend van The Dave Clark Five
 Nicholas Smith, Engels acteur
 Norman Smith (doorverwijspagina)
 Patti Smith, Amerikaans zangeres
 Paul Smith (doorverwijspagina)
 Peter Smith (doorverwijspagina)
 Phillip H. Smith, Amerikaans ingenieur
 Randy Smith, Amerikaans basketballer
 Rebecca Smith, Canadees zwemster
 Rebecca Smith (voetbalster), Nieuw-Zeelands voetbalster
 Rebecca Smith (roeister), Amerikaans roeister
 Rebecca Smith (actrice), Brits actrice
 Regan Smith, Amerikaans zwemster
 Richard Timothy Smith, echte naam van de Engelse schrijver, acteur en presentator Richard O'Brien
 Rick Smith, lid van de Britse band Underworld
 Robert Smith (doorverwijspagina)
 Robert Paul Smith, Amerikaans schrijver
 Robert Smith, Brits zanger, gitarist en toetsenist van The Cure
 Robin Denise Smith, echte naam van de Amerikaanse professioneel worstelaar Rockin' Robin
 Ruth Smith, Faeröers schilderes
 Samantha Smith, Amerikaans scholiere die bekend werd als Goodwill Ambassador tijdens de Koude Oorlog
 Sean Smith, zanger van de Britse band The Blackout
 Shaffer Chimere Smith, echte naam van de Amerikaanse R&B-artiest Ne-Yo
 Sheridan Smith, Brits actrice
 Sidney Irving Smith, (1843-1926), een Amerikaans zoöloog
 Spencer Smith (doorverwijspagina)
 Stan Smith, Amerikaans tennisspeler
 Stevie Smith, Engels schrijfster en dichteres
 Thomas Smith,  Vlaams stand-upcomedian
 Timothy Simon Smith, echte naam van de Engelse acteur Tim Roth
 Tom Smith, Brits muzikant
 Tom Rob Smith, Brits schrijver
 Tommie Smith, Amerikaans atleet
 Tony Smith, Amerikaans beeldhouwer en architect
 Trevor George Smith, Jr., echte naam van de Amerikaanse rapper Busta Rhymes
 Vernon L. Smith, Amerikaans econoom
 Walter Smith (doorverwijspagina)
 Warren W. Smith, Amerikaans tibetoloog en radiomaker
 Wilbur Smith (schrijver), Zuid-Afrikaans schrijver
 Will Smith, Amerikaans filmacteur
 William Smith (doorverwijspagina)
 Zadie Smith, Engels schrijfster

Transport
 Smith, historisch Amerikaans merk van motorwheels

Voeding
 Granny smith, appelras

Wetenschap
 Smithgetal, getal waarvan de som van zijn eenheden gelijk is aan de som van de eenheden in zijn factorisatie
 Smithkaart, grafisch hulpmiddel in de elektrotechniek

Andere
 3351 Smith, asteroïde
Smith, naam van een krater op de planeet Mars

Zie ook
 Fort Smith (doorverwijspagina)
 Smit (doorverwijspagina)
 Smith County (doorverwijspagina)
 Smithfield (doorverwijspagina)
 Smithland (doorverwijspagina)
 Smiths (doorverwijspagina)
 Smithton (doorverwijspagina)
 Smithville (doorverwijspagina)

Beroepsnaam
Engelse achternaam